Steinhart est un mot allemand. Il peut être :

Patronyme 
 Anton Steinhart (1889 – 1964) est un peintre autrichien et graphiste ;
 Franz Seraphin Edler von Steinhart (1865 – 1949) est un k.u.k. Officier ;
 Matthias Steinhart (* 1966) est un archéologue classique allemand.

Toponyme 
 Steinhart est un quartier de Hainsfarth dans le district de Donau-Ries ;
 Steinhart est un quartier de Pfaffing dans le district de Rosenheim.

En physique 
 La relation de Steinhart-Hart modélise les thermistances à semi-conducteur.

Voir aussi 
 Steinart

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme